Le qualificazioni del singolare  dell'Erste Bank Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Adrian Ungur (ultimo turno)
  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Mirza Bašić (qualificato)

 Jaroslav Pospíšil (ultimo turno, lucky loser)
 Márton Fucsovics (ultimo turno)
 Miloslav Mečíř, Jr. (qualificato)
 Ilija Bozoljac (qualificato)

Qualificati

  Miloslav Mečíř, Jr.
  Ilija Bozoljac

  Ruben Bemelmans
  Mirza Bašić

Lucky Loser
  Jaroslav Pospíšil

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2013
ATP World Tour 2013